Austria:
 Gaming – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Scheibbs

Inne:
 SK Gaming – drużyna e-sportowa

Zobacz też:
 Pro-Gaming